Cadillacs and Dinosaurs (gra komputerowa)
 Cadillacs and Dinosaurs (gra fabularna)
 Cadillacs and Dinosaurs (serial telewizyjny)